Glückspilze steht für:

 Glückspilze (1935), deutscher Film von Robert A. Stemmle
 Glückspilze (1940), US-amerikanischer Film von Lewis Milestone
 Glückspilze (1971), deutscher Fernsehfilm von Thomas Engel 
 Fünf Glückspilze (auch Die Glückspilze), französischer Episodenfilm (1963)
 Die Glückspilze (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1995)

Siehe auch:
 Der Glückspilz, US-amerikanischer Film von Billy Wilder (1966)